Roquemaure (Gard)
 Roquemaure (Tarn)